De koning drinkt (stripalbum), een album van Suske en Wiske
Verschillende schilderijen over het driekoningenfeest:
De koning drinkt (Teniers, 1635)
De koning drinkt (Jordaens, Sint-Petersburg)
De koning drinkt (Jordaens, Parijs)
De koning drinkt (Jordaens, Brussel, ca. 1638)
De koning drinkt (Jordaens, Brussel, ca. 1640)
De koning drinkt (Jordaens, Kassel)
De koning drinkt (Jordaens, Wenen)